Томаров — русская фамилия.

 Томаров, Василий Александрович — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Томаров, Сергей Александрович — российский футбольный тренер.